Gyrin (/ʒiʁɛ̃/) est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains insectes coléoptères dulçaquicoles de la famille des Gyrinidae.

Étymologie 
Le terme de Gyrin est un emprunt au latin gyrinus, terme qui désignait le « têtard » et qui dérivait de gyrus.
Ce dernier terme est lui-même issu du grec ancien γυρι̃νος qui signifie cercle ou rond.
Ces insectes sont nommés ainsi car ils avancent souvent en suivant des trajectoires circulaires et/ou qu'ils produisent des ondes circulaires à la surface de l'eau.

Ce terme désigne en fait plusieurs espèces de la famille des Gyrinidae, entre autres les espèces françaises des genres Gyrinus et Orectochilus. Le gyrin est un petit coléoptère, qui "marche" sur l'eau, comme le gerris. Cet insecte qui se nourrit de toutes petites proies mesure  de 3 à 6 mm de long. Ce petit "tourniquet" aquatique sert parfois de nourriture pour carpes dans les élevages.

Particularités 
Le gyrin a la particularité de posséder deux paires d'yeux : une paire à l'extérieur de l'eau et une paire plongée sous l'eau, ce qui lui permet notamment d'éviter les prédateurs, qu'ils soient aquatiques ou aériens. Il possède également deux antennes posées à la surface de l'eau qui recueillent les vibrations de ses proies. Les Gyrins passent la plupart de leur temps a tourner sur l'eau d'où leur nom de "tourniquets".

Sur l'eau, le gyrin tourniquet est l'insecte nageur le plus rapide, avec une vitesse de 80 cm/s, soit près de 2,9 km/h (ce qui donne, à rapport vitesse/taille égale, 750 km/h pour un homme de taille moyenne).

Galerie d'images

Notes et références

Voir aussi 

 

Coléoptère (nom vernaculaire)
Nom d'insecte ambigu